Die blaue Stunde steht für:
 Die blaue Stunde (Roman), Roman von William Boyd (1994)
 Die blaue Stunde (Hörfunksendung), wöchentliche Hörfunksendung

Filme:
 Die blaue Stunde (1953), deutscher Film von Veit Harlan
 Die blaue Stunde (1992), deutsch-schweizerischer Film von Marcel Gisler 
 Bloch: Die blaue Stunde, deutscher Fernsehfilm von Thorsten Näter (2008)

Siehe auch:
 Blaue Stunde, Zeitspanne innerhalb der Dämmerung